

Кизилжулдиз — село, Аксуатський район, Абайська область
 Кизилжулдиз — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Кизилжулдуз